Savalas est un patronyme porté notamment par :

 George Savalas (1924-1985), acteur américain ;
 Telly Savalas (1922-1994), acteur américain.